Morawe ist der Familienname folgender Personen:

 Bodo Morawe (* 1938), deutscher Rundfunkkorrespondent
 Henriette Morawe (* 2001), deutsche Schauspielerin
 Petra Morawe (* 1953), deutsche Bürgerrechtlerin
 Uwe Morawe (* 1966), deutscher Kommentator
 Walter Morawe (* 1929), deutscher Maschinenschlosser und Mitglied der Volkskammer der DDR